En robot har flere betydninger:

 Robot – programmérbar maskine
 Robots.txt – tekstfil, der forhindrer søgemaskine i at se hele hjemmesiden
 Robot (dans)

Se også 
 Bot